Ammonios oder Ammonius ist der Name folgender Personen:

 Ammonios (Sohn des Zopyros), Bildhauer im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Ammonios (Bauingenieur) im 2./1. Jahrhundert v. Chr.
 Ammonios (Sohn des Ammonios), griechischer Chirurg im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Ammonios (Höfling Kleopatras), Höfling von Kleopatra im 1. Jahrhundert v. Chr.
 Ammonios (Lehrer Plutarchs), Lehrer von Plutarch im 1. Jahrhundert
 Ammonios (Sohn des Pheidias), Bildhauer im 2. Jahrhundert
 Ammonios (Sohn des Apollophanes), Bildhauer im 2./3. Jahrhundert
 Ammonios Sakkas, Philosoph im 3. Jahrhundert
 Ammonios von Alexandria, christlicher Philosoph im 3. Jahrhundert
 Ammonios Hermeiou, Philosoph im 5./6. Jahrhundert
 Flavius Ammonius (594–??), Herzog unter Justinian I. 

Ammonius ist das Cognomen folgender Personen:
 Publius Aelius Ammonius, römischer Offizier

Ammonius steht für:
 Ammonius (Mondkrater)